Liu Hung (刘宏, 1969), kínai kerékpáros
 Liu Hung, (刘虹, 1987), kínai gyalogló
 Han Hou-sao kínai császár, születési nevén Liu Hung (劉弘, ?–i.e. 180)